Obhájcem titulu byla australská dvojice Mark Woodforde a Todd Woodbridge, jež prohrála ve finále.

Soutěž mužské čtyřhry vyhrál pátý nasazený švédsko-nizozemský pár Jonas Björkman a Jacco Eltingh, který ve finále přehrál v pětisetové bitvě nejvýše nasazené Australany Marka Woodforda s Toddem Woodbridgem po výsledku 6–2, 5–7, 2–6, 6–4, 6–3.

Nasazené páry 
  Mark Woodforde /  Todd Woodbridge (finále)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinále)
  Alex O’Brien /  Jonathan Stark (3. kolo)
  Ellis Ferreira /  Rick Leach (čtvrtfinále)
  Jonas Björkman /  Jacco Eltingh (vítězové)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Sébastien Lareau /  Piet Norval (1. kolo)
  Luis Lobo /  Javier Sánchez (čtvrtfinále)
  Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (1. kolo)
  Donald Johnson /  Francisco Montana (3. kolo)
  Cyril Suk /  Sandon Stolle (3. kolo)
  Patrick Galbraith /  Brett Steven (čtvrtfinále)
  Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (3. kolo)
  Lucas Arnold Ker /  Daniel Orsanic (1. kolo)
  David Adams /  Aleksandar Kitinov (2. kolo)
  Byron Black /  Nicklas Kulti ''(1. kolo)

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

Australian Open 1998